Nikólskoie (Kamtxatka), poble de Kamtxatka, a Rússia
 Nikólskoie (Tomsk), poble de la província de Tomsk, a Rússia
 Nikólskoie (Penza), poble de la província de Penza, a Rússia
 Nikólskoie (Sakhalín), poble de la província de Sakhalín, a Rússia
 Nikólskoie (Lípetsk), poble de la província de Lípetsk, a Rússia
 Nikólskoie (Tula), poble de la província de Tula, a Rússia
 Nikólskoie (Vorónej), poble de la província de Vorónej, a Rússia
 Nikólskoie (Vérkhniaia Khava), poble de la província de Vorónej, a Rússia
 Nikólskoie (Astracan), poble de la província d'Astracan, a Rússia
 Nikólskoie (Nóvgorod), poble de la província de Nóvgorod, a Rússia
 Nikólskoie (Tambov), poble de la província de Tambov, a Rússia
 Nikólskoie (Volsk), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Nikólskoie (Mokroús), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Nikólskoie (Oriol), poble de la província d'Oriol, a Rússia
 Nikólskoie (Uliànovsk), poble de la província d'Uliànovsk, a Rússia